Дуэт Мартин Дамм / Роберт Линдстедт — победители турнира.

Сеянные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Снятие с турнира)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Полуфинал, снятие с турнира)

<li>  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
<li>  Бруно Соарес /  Кевин Улльетт (Первый раунд)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Финал)

Сетка

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Legg Mason Tennis Classic 2009